The Forbidden Woman – film del 1920 diretto da Harry Garson
The Forbidden Woman – film del 1927 diretto da Paul L. Stein